Ultraviolence (album) - album van Lana Del Rey
 Ultraviolence (lied) - song van bovenstaand album
 Ultraviolence (band) - Britse band